Кейтлин Стэйси (; ) — австралийская актриса.

Биография 
Кейтлин Джин Стэйси родилась 1 мая 1990 года в городе Мельбурн, штат Виктория, Австралия. У неё есть младшая сестра Виктория. Их родители, Дэвид и Салли, родом из города Норвич, Англия. Кейтлин окончила колледж «Star of the Sea». В 2000 году гастролировала с Австралийским хором девочек.

Кейтлин дебютировала в 2003 году в телесериале «Ночная тусовка». Получила известность благодаря роли леди Кенны в сериале «Царство», Рэйчел Кински в сериале «Соседи», Элли Линтон в фильме «Вторжение: Битва за рай», Кезии в фильме «Я, Франкенштейн».

Фильмография

Награды и номинации 
 2006 — номинация на премию «British Soap Award» в категории «Лучший новый талант» за роль в сериале «Соседи».
 2010 — премия «IF Award» в категории «Лучшая актриса» за роль в фильме «Вторжение: Битва за рай».

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения Австралии
Актрисы мыльных опер Австралии